Georg Wilhelm (ur. 29 września 1660, zm. 21 listopada 1675) – książę brzesko-legnicko-wołowski
 Georg Wilhelm (ur. 13 listopada 1595, zm. 1 grudnia 1640 w Królewcu) – władca państwa Brandenburgia-Prusy, jako książę pruski i elektor brandenburski